Мавра — християнське жіноче ім'я
 «Мавра» — комічна опера І. Ф. Стравінського

Топонім 

 Мавра — річка в Росії, у Мурманській області, притока Ноти
 Мавра — річка в Росії, у Мурманській області, що впадає в озеро Кумужа Салма